La Galice (en espagnol et en galicien : Galicia) est une région historique du nord-ouest de la Péninsule Ibérique, communauté autonome d'Espagne depuis 1981, appelée aussi Galiza. Aux termes des normes de la Real Academia Galega de 2003, Galicia est la dénomination légitime, car officielle et majoritaire dans l'expression écrite et l'expression orale actuelles. Galiza est reconnue par les mêmes normes comme forme légitime, car suffisamment utilisée au Moyen Âge et réutilisée par la langue galicienne contemporaine. (À ne pas confondre avec la Galicie, région d'Ukraine.)
 Le Royaume de Galice est un royaume disparu du nord-ouest de la Péninsule Ibérique, que l'on fait commencer avec le royaume suève en 411 et qui a pris fin formellement le  par la dissolution de la Junta del Reino de Galicia (Junte du royaume de Galice).
 La Nouvelle-Galice est le nom d'un ancien territoire du vice-royaume de Nouvelle-Espagne (composé de Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes et Zacatecas), qui a connu un destin particulier à l'intérieur de la Nouvelle-Espagne.

Presse 
 Galicia, hebdomadaire illustré édité à La Havane entre 1902 et 1930.
 Galicia, fut une revue du Centro Gallego de Bos Aires en Argentine.
 Galicia, fut une revue dirigée Basilio Álvarez éditée à Madrid
 Galicia a été la revue de la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires en Argentine.
 Galicia .Diario de Vigo fut un quotidien galléguiste publié à Vigo de 1922 à 1926.
 Galicia Libre, revue d'inspiration anarchiste publiée entre 1937 et 1939 à Madrid puis à Valence.
 Galicia Libre, hebdomadaire éphémère publié en 1937 à Buenos Aires par Luís Seoane pour soutenir les partisans de la république durant la guerre civile espagnole.
 Galicia Hoxe, quotidien en langue galicienne publié à Saint-Jacques-de-Compostelle.
 Diario de Galicia, quotidien publié à Vigo entre mars 1988 février 1989 avec des articles de nombreux intellectuels galiciens.
 Nova Galiza, revue galléguiste publié à Barcelone pendant la guerre civile espagnole, la revue actuelle Renova Galiza publiée en Catalogne par le site web Foro Cívico Galego de Barcelona prétend être l'héritière de La Voz de Galicia
 La Voz de Galicia, quotidien espagnol fondé en 1882 et essentiellement diffusé de nos jours en Galice et à Madrid.

Sport 
 Galícia Esporte Clube est un club de football basé à Salvador dans l'État de Bahia au Brésil.
 Deportivo Galicia est un club de football basé à Caracas au Venezuela.
 Galicia de Mugardos est un club de football d'une paroisse de Mugardos dans la province de La Corogne (Espagne).
 Club Baloncesto Galicia est un club de basket-ball de Ferrol.

Œuvres littéraires 
 Sempre en Galiza, essai politique écrit par Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

Politique 
 Xunta de Galicia, exécutif de la communauté autonome Galice (Espagne).
 Estatuto de Autonomía de Galicia (1936), statut d'autonomie de la Galice, non promulgué.
 Estatuto de Autonomía de Galicia (1981), statut de la Galice en vigueur depuis 1981.
 Galiza Nova organisation de jeunesse affiliée au BNG.

Patronyme 
 Louis Galice (1864-1935), est un dessinateur et illustrateur français.

Autres 
 Día Nacional de Galicia, littéralement Journée Nationale de Galice (connue aussi sous les formes populaires Día Nacional da Galiza, Día da Galiza, Día de Galicia, Día da Patria ou Día da Patria Galega), la date officielle en Galice décrétée par la Xunta de Galicia est le 25 juillet.
 L'hôtel de Galice, hôtel particulier situé à Aix-en-Provence (France).
 Galicia, croiseur léger de la Marine espagnole.
 Galicia, un LPD de la Marine espagnole.
 Galicia, un ferry de la compagnie Brittany Ferries mis en service en 2020.